

Problemi 

Giacomo V era stato incoronato re da bambino, in seguito alla morte del padre Giacomo IV di Scozia. Il Paese, profondamente lacerato da lotte intestine tra le varie famiglie aristocratiche, era stato governato durante la sua minore età dalla madre Margherita Tudor, figlia di Enrico VII d'Inghilterra e nominata sua reggente.

L'autorità regia, resa assai incerta dopo anni di reggenza, doveva quindi essere rafforzata. La politica accentratrice di Giacomo V non aveva finora risolto la situazione, complicata anche dalla minaccia espansionistica inglese.

Per Giacomo era necessario, non potendo contare sull'appoggio degli infedeli e rivoltosi sudditi, trovare militarmente sostegno altrove e anche avere discendenti.

Risoluzione 
Contrasse matrimonio quindi con Maddalena di Valois, principessa di Francia e figlia di Francesco I di Francia. La giovane però morì pochi mesi dopo il suo arrivo in Scozia.

Giacomo contrasse allora un altro matrimonio francese, stavolta con Maria di Guisa, imparentata con la famiglia regnante.

Le speranze riposte nella seconda moglie si avverarono: nel maggio del 1540 nacque il sospirato erede al trono, il principe Giacomo Stuart.

Dopo qualche mese, nel dicembre dello stesso anno, la regina risultò incinta di nuovo e nell'aprile del 1541 nacque un secondo principino, Roberto, nominato subito duca d'Albany.

Morti reali 

Dopo solo tre giorni dalla nascita però Roberto morì, seguito dopo pochi giorni dal fratellino maggiore Giacomo.

Giacomo V si ritrovò nuovamente senza alcun erede finché l'8 dicembre 1542 la moglie mise al mondo una bambina chiamata Maria. Pochi giorni dopo anche Giacomo morì e si ripresentò la stessa situazione verificatasi alla morte di Giacomo IV: un paese sull'orlo della guerra civile governato da una madre reggente. 

A complicare la situazione era stavolta il fatto che il sovrano fosse una bambina, Maria Stuart, regina di Scozia.

Ascendenza

Bibliografia 
Antonia Fraser, Maria Stuart, Milano, Mondadori, 1998. ISBN 88-04-45372-9

Voci correlate 
Giacomo Stuart
Giacomo V di Scozia
Maria di Guisa
Maria Stuarda

Duchi d'Albany
Roberto